Incontrôlable, film américain réalisé par David Carson, sorti en 2004 ;
 Incontrôlable, film français réalisé par Raffy Shart, sorti en 2006 ;
 Incontrôlables (Bug), épisode de la série télévisée Breaking Bad diffusé en 2011 ;
 Les Simpson : Incontrôlable, dix-neuvième album de la série de bande dessinée Les Simpson, sorti en 2012.

Voir aussi